Johann von Cocceji ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottfried von Cocceji (1673–1738), deutscher Verwaltungsjurist
 Johann Heinrich Friedrich von Cocceji (1725–nach 1799), deutscher Diplomat und Oberst